Кім Клейстерс і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але Клейстерс вирішила не брати участі. Сугіяма грала в парі з Лізель Губер, але не змогла захистити свій титул. оскільки в першому колі їх перемогли Асагое Сінобу і Фудзівара Ріка.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграл титул, перемігши у фіналі Світлану Кузнецову і Олену Лиховцеву з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (чемпіонки)
  Світлана Кузнецова /  Олена Лиховцева (Finals)
  Лізель Губер /  Ай Суґіяма (1-ше коло)
  Надія Петрова /  Меган Шонессі (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова /  Ліза Реймонд (півфінал)
  Кара Блек /  Ренне Стаббс (3-тє коло)
  Жанетта Гусарова /  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Марія Венто-Кабчі /  Анжелік Віджайя ''(1-ше коло)

  Маріон Бартолі /  Емілі Луа ''(2-ге коло)
  Лі Тін /  Сунь Тяньтянь ''(2-ге коло) 
  Анастасія Мискіна /  Віра Звонарьова ''(3-тє коло)
  Алісія Молік /  Магі Серна ''(1-ше коло) 
  Елс Калленс /  Мейлен Ту ''(2-ге коло) 
  Міріам Казанова /  Патріція Вартуш ''(2-ге коло) 
  Сільвія Фаріна-Елія /  Франческа Ск'явоне ''(чвертьфінал)
  Барбара Шетт /  Патті Шнідер ''(3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
WTA Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2004 у тенісі